Ernst Gurlt ist der Name folgender Personen:

* Ernst Friedrich Gurlt (1794–1882), deutscher Veterinärmediziner
 Ernst Julius Gurlt (1825–1899), deutscher Chirurg und Medizinhistoriker